Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ, упразднена в 2015) — федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший деятельность по контролю и надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации норм и правил в сфере государственного оборонного заказа, а также в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, не относящихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых составляют государственную тайну.

Указом Президента РФ с 1 января 2015 года Федеральная служба по оборонному заказу упразднена. Функции Рособоронзаказа переданы федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ: контроль за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа передан Федеральной антимонопольной службе; лицензирование отдельных видов деятельности в сфере гособоронзаказа передано Министерству промышленности и торговли РФ.

История 
11 марта 2003 года был образован Государственный комитет Российской Федерации по оборонному заказу при Министерстве обороны Российской Федерации (Госкомоборонзаказ).

9 марта 2004 года Госкомоборонзаказ преобразован в Федеральную службу по оборонному заказу (Рособоронзаказ).

Положение о Службе утверждено Указом Президента РФ от 21 января 2005 г. № 56с.

Статус 
Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) упразднена с 1 января 2015 года.

Основные функции 
Рособоронзаказ осуществлял:

 контроль за проведением торгов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (кроме предназначенных для осуществления специальных функций в области обеспечения государственной безопасности) для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу;

 государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований технических регламентов в отношении продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу.

Основные полномочия 
К основным полномочиям Рособоронзаказа были отнесены:

 функции государственного заказчика по тематике и вопросам, находящимся в ведении Рособоронзаказа, в том числе по совершенствованию системы государственного оборонного заказа;
 лицензирование отдельных видов деятельности в сфере государственного оборонного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 анализ выявленных в ходе контрольных проверок недостатков и нарушений, а также рекламационных актов и претензий к качеству продукции (работ, услуг), поставленной по государственному оборонному заказу;
 мобилизационная подготовка центрального аппарата Рособоронзаказа, его территориальных органов и подведомственных ему организаций к выполнению своих функций в особый период;
 международное сотрудничество в пределах своей компетенции;
 социальное обеспечение и социальная защита работников центрального аппарата Рособоронзаказа, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, а также членов их семей;
 иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор Рособоронзаказа 
 генерал армии Матюхин, Владимир Георгиевич (март 2003 года — апрель 2004 года)
 генерал-полковник таможенной службы Бельянинов, Андрей Юрьевич (8 апреля 2004 года, № 514 — 11 мая 2006 года, № 475)
 генерал-полковник Маев, Сергей Александрович (22 июня 2006 года, № 619 — 24 мая 2009 года, № 586)
 действительный государственный советник 2-го класса Сухоруков, Александр Петрович (24 мая 2009 года, № 586 — 1 сентября 2011 года, № 1131)
 действительный государственный советник 2-го класса Воробьёва, Людмила Васильевна (3 декабря 2011 года, № 1579 — 15 сентября 2012 года, № 1294)
 действительный государственный советник 1-го класса Потапов, Александр Валерьевич (3 октября 2012 года, Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации № 1832-р — июль 2014)
 действительный государственный советник 2-го класса Фесюк, Даниил Валерьевич (июль 2014 — январь 2015).

Флаг и эмблема Службы 
Указом Президента РФ от 01 октября 2005 г. № 1156 утверждены геральдический знак-эмблема и флаг Службы.

Территориальные органы 
Деятельность территориальных органов Рособоронзаказа регулировалась Типовым положением о территориальном органе Федеральной службы по оборонному заказу.

Существовали следующие территориальные органы в форме Управлений по федеральным округам:
 Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонному заказу по Северо-Западному федеральному округу
 Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонному заказу по Южному федеральному округу
 Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонному заказу по Приволжскому федеральному округу
 Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонному заказу по Уральскому федеральному округу
 Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонному заказу по Сибирскому федеральному округу
 Межрегиональное управление Федеральной службы по оборонному заказу по Дальневосточному федеральному округу

Контактная информация 
Адрес: 101990, г. Москва, Уланский пер., 16, стр. 1

Иная информация 
 18 апреля 2008 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между Рособоронзаказом и Счётной палатой Российской Федерации. При взаимном согласии каждая из сторон может направлять своих представителей для участия в контрольно-ревизионных и иных мероприятиях, проводимых другой стороной.

 Рособоронзаказ совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации планировали проводить проверки на предприятиях, занятых созданием многофункционального комплекса «Панцирь», на предмет соблюдения действующих военных стандартов системы разработки и постановки продукции на производство.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Рособоронзаказа

Федеральные службы России
Министерство обороны России